Schweiziska superligan 2004/2005 var den 108:e säsongen av högstaligan i fotboll i Schweiz. Basel var inför säsongen regerande mästare, Basel försvarade titeln och tog sin 11:e titel.

Tabeller

Poängtabell

Externa länkar
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2004/2005
Fotbollssäsongen 2004/2005
2004 i Schweiz
2005 i Schweiz